VHF-Band III (kurz: Band III oder VHF-H) ist die Bezeichnung für den Frequenzbereich im VHF-Bereich zwischen 174 und 230 Megahertz (MHz).

In diesem Frequenzbereich sind die DAB-Bandkanäle 5A bis 12D und Teile des Kabelfernsehens untergebracht.
Die Ausstrahlung über Antenne erfolgt über terrestrische Sendernetze.

Für DVB-T wird das VHF-Band III seit 2011 nicht mehr verwendet, dies war ein Sonderweg Deutschlands. Der Frequenzbereich wurde zugunsten des digitalen terrestrischen Radios (DAB) freigegeben.

Kanäle und Frequenzen 

Die Frequenzlücke zwischen Kanal 4 und Kanal 5 von über 100 MHz lässt sich wie folgt erklären: Ursprünglich waren in den 1930ern sieben TV-Kanäle im Bereich 44–108 MHz festgelegt. Später wurde das FM-Rundfunkband (UKW) aber auf 84–108 MHz festgelegt (damalige TV-Kanäle 5–7). Für das TV wurden dann Frequenzen oberhalb 174 MHz mit entsprechenden Kanal-Nummern (5, 6, ff.) benannt.

Übersicht der Kanäle im VHF-Band III nach CCIR-Norm (Frequenzangaben in MHz):

Übersicht der T-DAB Bandkanäle

Siehe auch 
 DVB-T in Deutschland
 Frequenzband
 VHF-Band I
 VHF-Band II (UKW-Rundfunk)
 UHF-Band
 T-DAB-Frequenz

Einzelnachweise 

Funkfrequenz
Fernsehübertragungstechnik
Kabelnetz